Partido Democrata Cristiano kan syfta på:

 Partido Democrata Cristiano (Argentina)
 Partido Democrata Cristiano (Bolivia)
 Partido Democrata Cristiano (Chile)
 Partido Democrata Cristiano (El Salvador)
 Partido Democrata Cristiano (Honduras)
 Partido Democrata Cristiano (Panama)